Nikon FX — обозначение формата фотосенсора, используемый для своих цифровых зеркальных фотоаппаратов (DSLR) компанией Nikon.

Сенсор формата FX по размерам практически совпадает с кадром фотоплёнки типа 135.

Характеристики

Объективы 
Nikon 14mm f/2.8 D ED RF AF Nikkor 
Nikon 16mm f/2.8 D Fisheye-Nikkor AF 
Nikon 20mm f/1.8 G ED AF-S Nikkor 
Nikon 24mm f/1.4 G ED N AF-S Nikkor 
Nikon 28mm f/1.8 G N AF-S Nikkor 
Nikon 35mm f/1.8 G ED FX AF-S Nikkor 
Nikon 35mm f/1.8 G N AF-S Nikkor 
Nikon 45mm f/2.8 D ED PC-E Micro-Nikkor MF
Nikon 50mm f/1.8 D AF Nikkor 
Nikon 50mm f/1.8 G AF-S Nikkor 
Nikon 50mm f/1.8 D AF Nikkor 
Nikon 50mm f/1.4 G AF-S Nikkor 
Nikon 50mm f/1.2 MF Nikkor 
Nikon 55mm f/2.8 Micro-Nikkor MF 
Nikon 58mm f/1.4 G N AF-S Nikkor 
Nikon 60mm f/2.8 G ED N Micro-Nikkor AF-S 
Nikon 60mm f/2.8 D Micro-Nikkor AF 
Nikon 85mm f/1.8 D AF Nikkor 
Nikon 85mm f/1.8 G AF-S Nikkor 
Nikon 85mm f/1.4 D AF Nikkor 
Nikon 85mm f/1.4 G N AF-S Nikkor 
Nikon 105mm f/2 D DC-Nikkor AF 
Nikon 135mm f/2 D DC-Nikkor AF 
Nikon 180mm f/2.8 D IF-ED Nikkor AF 
Nikon 200mm f/4 D IF-ED Nikkor AF 
Nikon 200mm f/2 G ED VRII N AF-S Nikkor 
Nikon 300mm f/4E G PF ED VR N AF-S Nikkor 
Nikon 300mm f/2.8 G ED VRII N AF-S Nikkor

См. также 
 Nikon DX
 Nikon CX
 APS-C

Фотосенсор
Nikon